Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1998 genomfördes 27 februari till 1 mars 1998 i Valencia, Spanien. Mästerskapen var de 22:a i ordningen.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

1998 i Spanien
1998
Internationella friidrottstävlingar i Spanien
Friidrottsåret 1998
Sport i Valencia